Scott P. Brown (ur. 1959) – amerykański polityk, senator
 Scott O. Brown (ur. 1975) – amerykański pisarz i wydawca
 Scott Brown (ur. kwiecień 1985) – angielski piłkarz, bramkarz
 Scott Brown (ur. maj 1985) – angielski piłkarz, pomocnik
 Scott Brown (ur. czerwiec 1985) – szkocki piłkarz, pomocnik
 Scott Brown (ur. 1994) – szkocki piłkarz, pomocnik